General Lamadrid of General La Madrid kan verwijzen naar:
Gregorio Aráoz de Lamadrid, een Argentijns vrijheidsstrijder
General La Madrid (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
General La Madrid (partido), een partido van de Argentijnse provincie Buenos Aires
General Lamadrid (departement), een departement van de Argentijnse provincie La Rioja